Мануе́ль Ферра́ра ( 1 листопада, 1975, Ганьї, Франція) — французький порноактор, режисер, лауреат премії AVN Awards в номінації «Найкращий виконавець року» в 2005, 2006 та 2010 року.

Феррара знявся у більш ніж 960 і виступив режисером більше 100 фільмів. В порноіндустрію потрапив в 1997 році, успішно пройшовши кастинг. З 2003 року знімає гонзо-фільми. У 2005 році одружився з колишньою порноакторкою Даною Весполі.

Нагороди 
 2002 — XRCO Award for Best New Stud
 2003 — XRCO Award for Best 3-Way — Mason's Dirty Tricks (with Julie Night and Steve Holmes)
 2003 — XRCO Award for Best Sex Scene (Couple) — Babes in Pornland 14: Bubble Butt Babes (with Jewel De’Nyle)
 2004 — AVN Award for Male Foreign Performer of the Year
 2004 — AVN Award for Best Group Sex Scene (Video) — Back 2 Evil (with Ashley Long, Julie Night and Nacho Vidal)
 2005 — AVN Award for Male Performer of the Year
 2005 — AVN Award for Best Couples Sex Scene (Video) — Stuntgirl (with Angelica Costello)
 2006 — AVN Award for Male Performer of the Year
 2006 — AVN Award for Best Anal Scene Coupling (Video) — Cumshitters (with Katsumi)
 2007 — AVN Award for Best Sex Scene Coupling (Film) — Emperor (with Janine Lindemulder)
 2007 — AVN Award for Best Sex Scene Coupling (Video) — Slave Dolls 2 (with Tiffany Mynx)
 2007 — AVN Award for Best Supporting Actor (Video) — She Bangs
 2007 — AVN Award for Best Three-Way Sex Scene — Fuck Slaves (with Sandra Romain and Sasha Grey)
 2008 — AVN Award for Best Couples Sex Scene, Video — Evil Anal 2 (with Jenna Haze)
 2009 — AVN Award for Best Anal Sex Scene — Big Wet Asses 13 (with Sunny Lane)
 2009 — Hot d'Or for Best French Male Performer
 2010 — AVN Award for Male Performer of the Year
 2011 — AVN Award for Best Anal Sex Scene — Asa Akira Is Insatiable (with Asa Akira)
 2011 — AVN Award for Best Couples Sex Scene — Kristina Rose Is Slutwoman (with Kristina Rose)

Примітки 

Уродженці Сена-Сен-Дені
Порноактори
Порнорежисери